Санто Торибио има више значења:

 Санто Торибио (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Торибио (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику